Faizabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Fayzabad (provinshuvudstad i Afghanistan), Badakhshan, 
 Faīẕābād (distrikt i Badakhshan), 
 Faīẕābād (distrikt i Jowzjan),

Indien 

 Faizabad, ort, Uttar Pradesh, Faizābād, 
 Faizābād (distrikt i Indien), Uttar Pradesh,

Iran 

 Feyẕābād (ort), Yazd, 
 Feyẕābād (kommunhuvudort), Khorasan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar